Moiry kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Moiry, Ardennes, departementet Ardennes i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Moiry, Vaud, kommun,